Partido de los Amantes de la Cerveza (Partido político bielorruso)
 Partido de los Amantes de la Cerveza (Partido político polaco)